est la formule brute de 2 isomères.

 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane ou CFC-113a, numéro CAS 
 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane ou CFC-113, numéro CAS